Vrata (Bulgarije), dorp in de oblast Plovdiv van Bulgarije.
 Vrata (Roemenië), gemeente in Mehedinți, Roemenië.
 Vrata (Šmartno pri Litiji), plaats in gemeente Šmartno pri Litiji, Slovenië.
 Vrata (Dravograd), plaats in gemeente Dravograd, Slovenië.